Manko ist:

 eine Bestandsabweichung, auch Differenz, Differenz-, Fehl- oder Minusbetrag, siehe Manko
 ein rechtlicher Mangel
 im übertragenen Sinn: eine menschliche Unvollkommenheit
 Man-ko, ein Feuchtgebiet auf Okinawa

Manko ist der Name von
 Manko (Dichter) († 1724), japanischer Dichter
 Igor Iwanowitsch Manko (* 1963), sowjetischer und russischer Chorleiter

Siehe auch: Manco